Enval est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
 Enval, commune du Puy-de-Dôme.
 Enval, lieu-dit de la commune de Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), site préhistorique magdalénien.

Voir aussi 
 Lagarde-Enval, commune de la Corrèze.

Homonymie de toponyme